Clinton är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet

Bill Clinton (född 1946), amerikansk politiker, demokrat, USA:s president, guvernör i Arkansas
Chelsea Clinton (född 1980), amerikansk presidentdotter
 DeWitt Clinton (1769–1828), amerikansk politiker, senator och guvernör för New York
 Elizabeth Clinton (1527–1589), engelsk hovfunktionär
 George Clinton, flera personer
 George Clinton (amiral) (1686–1761), brittisk amiral
 George Clinton (musiker) (född 1941), amerikansk funkmusiker
 George Clinton (vicepresident) (1739–1812), amerikansk guvernör och vicepresident 
 George S. Clinton (född 1947), amerikansk kompositör och musiker
 Henry Clinton, flera personer
 Henry Clinton (1738–1795), brittisk general
 Henry Clinton (1771–1829), brittisk general
 Henry Clinton, 7:e earl av Lincoln (1684–1728)
 Henry Clinton, 9:e earl av Lincoln (1720–1794)
Hillary Clinton (född 1947), amerikansk politiker, demokrat, utrikesminister, presidentfru

Se även
 Clinton (engelsk släkt)

Engelska efternamn